Парти́йный переу́лок (до 7 июня 1922 года — Тре́тий Щипко́вский переу́лок) — переулок, расположенный в Южном административном округе города Москвы на территории Даниловского района.

История 
Переулок получил современное название 7 июня 1922 года по располагавшемуся здесь Москворецкому райкому Коммунистической партии. До переименования назывался Тре́тий Щипко́вский переу́лок по близости к улице Щипок, название которой известно с XVIII века. Распространено предположение, что оно связано с таможенным досмотром товаров, прибывавших в Москву. Перед тем как пропустить возы с товаром через заставу Земляного вала в город, их тщательно проверяли, для чего щипали или щупали специальными приспособлениями.

Расположение 
Партийный переулок проходит от 1-го Щипковского переулка на юг, параллельно Павловской улице, до 3-го Павловского переулка.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 д. 1 — Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича. С мая 2016 года в здании завода располагаются редакции и студии телеканала РЕН ТВ, а с марта 2022 года — ещё и «Пятого канала».
По чётной стороне:
 памятник В. И. Ленину и памятный камень на месте покушения Ф. Каплан на В. И. Ленина — в сквере между Партийным и 1-м Щипковским переулками и Павловской улицей

Транспорт

Наземный транспорт 
По Партийному переулку не проходят маршруты наземного общественного транспорта. Западнее переулка расположено несколько автобусных остановок: «3-й Павловский переулок — Театриум на Серпуховке» (на Павловской улице, автобусы м5, м6, т8, т71, 700, н8), «Улица Павла Андреева — Театриум на Серпуховке» (на Большой Серпуховской улице, автобус 41), «Улица Павла Андреева» (на Павловской улице, автобусы м5, м6, т8, т71, 632, 700, н8).

Метро 
 Станция метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии — юго-западнее переулка, на Большой Тульской улице
 Станции метро «Добрынинская» Кольцевой линии и «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии (соединены переходом) — северо-западнее переулка, на Большой Серпуховской улице (станция «Серпуховская») и Люсиновской (станция «Добрынинская») улицах
 Станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии и «Павелецкая» Кольцевой линии (соединены переходом) — северо-восточнее переулка, на Павелецкой площади

Примечания 

Переулки Москвы